Arahal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Arahal, ort, Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Arahal (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar